G I R L — второй студийный альбом американского певца и продюсера Фаррелла Уильямса, выпущенный 3 марта 2014 года на лейблах Black Lot Music и Columbia Records. Лид-синглом альбома стал номинированный на «Оскар» хит «Happy» (ранее вошедший в саундтрек фильма «Гадкий я 2»). Он возглавил хит-парады многих стран, включая Великобританию и США. В записи альбома приняли участие несколько приглашённых музыкантов, включая таких звёзд как Майли Сайрус, Джастин Тимберлейк, Daft Punk и Алиша Киз.

Список композиций

Участники записи 
 Фаррелл Уильямс — вокал, продюсирование
 Ханс Флориан Циммер — струнная аранжировка
 Келли Осборн — бэк-вокал 
 Джастин Тимберлейк — вокал 
 Timbaland — beatboxing 
 Майли Сайрус — вокал 
 Daft Punk — бэк-вокал 
 Francesco — электрогитара 
 Джоджо — вокал 
 Алиша Киз — вокал 
 Тори Келли — вокал
 Leah LaBelle — вокал

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы Фаррелла Уильямса
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки